Реде:

 Реде — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Реде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Реде, Ян ван (1878—1956) — нидерландский офицер, призёр Олимпийских игр.
 Реде тот Дракестейн, Хендрик ван (1637—1691) — нидерландский ботаник и колониальный политический деятель.